Als Hafenkirche werden bezeichnet:

 Hafenkirche (Mannheim) zur Barmherzigkeit Gottes, evangelische Kirche in Mannheim
 Hafenkirche St. Severin in Linz, seit 1991 Serbisch-Orthodoxe Kirche Zum Heiligen Basilius von Ostrog (Linz)